Новоромановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Новоромановское сельское поселение — входит в Мглинский район

Кемеровская область
 Новоромановское сельское поселение — входит в Юргинский район